Adam Styka (ur. 1890, zm. 1959) – polski malarz
 Adam Styka (ur. 1940) – polski malarz, grafik, pedagog
 Jan Styka (ur. 1858, zm. 1925) – polski malarz
 Tadeusz Styka (ur. 1889, zm. 1954) – polski malarz